ADR poate fi:

 Agenția pentru Dezvoltare Regională, organizație neguvernamentală din România
 Alianța pentru Democrație și Reforme, coaliție politică de centru-dreapta din Republica Moldova